Vidua togoensis  — вид птиц из семейства вдовушковых. Ранее считался конспецифичным с несколькими другими видами. Как и их, его иногда помещают в отдельный род Steganura.

Распространение 
Обитают в Бенине, Камеруне, Чаде, Кот-д’Ивуаре, Гане, Мали, Сьерра-Леоне и Того, а также в Гвинее, Либерии, Бенине (одно сообщение).

Описание 
Длина тела около 12,5 см. Вес зрелого самца 40—43 г. Брачное оперение самца включает чёрную сверху и по бокам голову, жёлтую заднюю сторону шеи, чёрное горло, слегка ржавого цвета верх груди.

Вокализация 
Песня подражает песне Pytilia hypogrammica.

Биология 
Питаются мелкими семенами трав, которые подбирают с земли.

МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
 https://www.hbw.com/species/togo-paradise-whydah-vidua-togoensis

Вдовушковые
Животные, описанные в 1923 году
Птицы Африки